Saulnier ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Saulnier de Beauregard (1764–1839), französischer Trappist, Prior, Abt und Klostergründer
 Cyril Saulnier (* 1975), französischer Tennisspieler
 Jacques Saulnier (1928–2014), französischer Filmarchitekt
 Jean Saulnier (vor 1608–?), französischer Sprachlehrer, Arzt und Schriftsteller
 Jeremy Saulnier (* 20. Jh.), US-amerikanischer Regisseur, Kameramann und Drehbuchautor
 Jillian Saulnier (* 1992), kanadische Eishockeyspielerin

 Serge Saulnier (* 1952), französischer Autorennfahrer, Rennstallbesitzer und Motorsportfunktionär
 Tania Saulnier (* 1982), kanadische Schauspielerin
 Verdun-Louis Saulnier (1917–1980), französischer Romanist, Literaturwissenschaftler und Renaissancespezialist

Siehe auch:
 Saunier